Кимзе:

 Кимзе — озеро в Баварии, Германия.
 Кимзе — коммуна в Баварии, Германия.